Birmingham City Football Club é um clube profissional de futebol com sede na cidade de Birmingham, Inglaterra. Formado em 1875 como Small Heath Alliance, eles se tornaram Small Heath em 1920, em 1930 o time era conhecido simplesmente como Birmingham e finalmente em 1943 se tornou Birmingham City.

Como Small Heath, foi membro fundador e primeiro campeão da Football League Second Division.

O período de maior sucesso na sua história foi nos anos 1950 e início dos anos 1960. O Birmingham alcançou a sua mais alta posição na Primeira Divisão na temporada 1955-1956, e foi até a final da FA Cup de 1956, avançou para a final do Inter-Cities Fairs Cup em 1960 e 1961, e ganhou seu primeiro grande troféu a Copa da Liga Inglesa em 1963, batendo o Aston Villa por 3-1 no agregado.

O Birminghan ganhou esse título pela segunda vez em Copa da Liga Inglesa. Na maioria dos anos o Birmingham jogou na primeira divisão. O seu maior período fora da primeira divisão foi entre 1986 e 2002, incluídas duas breves passagens pela terceira divisão, a qual ganhou duas vezes.

St. Andrews tem sido a sua sede desde 1906. Tem uma longa rivalidade com o Aston Villa, seu vizinho mais próximo, com quem joga o Second City derby. O apelido do clube é Blues, devido a cor do seu uniforme, e seus torcedores são conhecidos como Bluenoses.

Títulos

Ligações externas 

 
Clubes de futebol fundados em 1875
Fundações na Inglaterra em 1875